Aken může být:

 Aken – staroegyptský bůh podsvětí
 Aken (město) – město v Sasku-Anhaltsku
 Aken (kniha) – román z roku 1996 od Madise Kõiva
 Aken – nizozemský přepis města Cáchy

podobné:

 Aden (rozcestník)